Pasión y poder, telenovela messicana del 1988
 Pasión y poder, telenovela messicana del 2015